7,65 mm Parabellum
 9 mm Parabellum